Argentinas historik i Copa América och Sydamerikanska mästerskapet i fotboll sträcker sig till det första mästerskapet 1916. Landslaget har under perioden 1916–2021 deltagit i 43 av 47 upplagor av Sydamerikanska mästerskapet i fotboll och Copa América.

Deltagande och placeringar

Referenser

Noter

Argentina
Fotboll i Argentina